een techniekmuseum
Technologiemuseum (Helsinki)